Pabo peut désigner :

Toponymes 
 Pabo, un village du département et la commune rurale de Guéguéré dans la province de l'Ioba et la région du Sud-Ouest au Burkina Faso.
 Pabo, une localité du district de Gulu dans la région Nord en Ouganda.
 Pabo, un cratère de la planète Mars, nommé d'après la localité ougandaise.

Patronymes 
 Pabo Post Prydain (vers 500), un roi qui régné sur une partie du Hen Ogledd entre le  et le .

Culture 
 Mai Satoda ou Satoda Mai (里田まい), une ex-idole japonaise membre du trio J-pop féminin Pabo (avec Suzanne et Yukina Kinoshita), devenue chanteuse et modèle.
 Monsieur Pabo, un personnage de bandes dessinées créé au début des années 1990 par Fred Andrieu et Pierre Druilhe.